

Localidades

Terra de Arnhem

Arnhem

Desambiguações de topônimos